Caroline Murat peut désigner :
 Caroline Bonaparte, sœur de 
 sa descendante Caroline Murat, pianiste connue sous le nom de jeune fille de sa mère (Caroline Haffner ou Caroline Murat-Haffner).
 La Reine Caroline Murat, tableau de Jean-Auguste-Dominique Ingres. 
Famille Murat
Homonymie dynastique